Fayetteville Municipal Airport steht für:
 Fayetteville Municipal Airport (Arkansas) (auch: Drake Field), Flughafen von Fayetteville (Arkansas), Arkansas
 Fayetteville Municipal Airport (North Carolina) (neuerdings: Fayetteville Regional Airport), Flughafen von Fayetteville (North Carolina), North Carolina
 Fayetteville Municipal Airport (Tennessee), Flughafen von Fayetteville (Tennessee), Tennessee